Antún Saade (en árabe أنطون سعادة) fue un político libanés nacido el 1 de marzo de 1904 en Shuweir, Monte Líbano, y fusilado el 8 de julio de 1949 en Beirut.

Biografía 
Saade nació en el seno de una familia cristiana ortodoxa. Sus padres fueron el doctor Jalil Saade y Naifa Nasir Genaisir. Recibió su educación primaria en la escuela Al Farir, en el Cairo, y luego de la muerte de su madre volvió al Líbano para vivir bajo el cuidado de su abuela, puesto que su padre había viajado a la Argentina. 

Completó su instrucción en la escuela Burmana. En el año 1919 emigró con sus hermanos a los Estados Unidos, donde trabajó algunos meses en una terminal ferroviaria. Luego emigró a Brasil, donde se había establecido su padre tras dejar la Argentina.

En Brasil estudió en forma particular los idiomas portugués, alemán y ruso y se consagró a la lectura de textos de filosofía, historia, ciencias sociales y políticas. También colaboró con su padre en la edición de un periódico denominado "El diario" (Al Yaridah, الجريدة) y una revista literaria (Al Mayallah, المجلة). 

A los 18 años dio a conocer sus primeros escritos y entre 1922 y 1923 publicó varios artículos en los que reclamaba el fin de la ocupación francesa y la independencia de Siria, criticaba la declaración Balfour y el acuerdo Sykes Picot, que en su opinión dividiría la Siria natural en cinco entidades diferentes. 

En 1925 intentó fundar un partido en pro de la unidad de la colectividad siria en Brasil, al que denominó "Juventud Siria Combatiente", pero la iniciativa no prosperó. 

En 1927 fundó el "Partido Liberal Sirio" (hezb al-suriyin al-ahrar, "حزب السوريين الأحرار" literalmente "partido de los liberales sirios") que duró sólo tres años.

En 1928 dejó de editar la revista literaria "Al Majallah" y se dedicó a enseñar en distintas instituciones de la colectividad siria en Sao Paulo, e integró comisiones creadas por el gobierno brasileño para desarrollar métodos de enseñanza. En este período escribió sus relatos "Calamidad de amor" (فاجعة حب) que fueron publicados después en Beirut, y en el verano de 1931 publicó su segundo libro de relatos: "Señora Sidnaia" (Sáyedat Sidnaia, سيدة صيدنايا).

En julio de 1930 regresó a su pueblo natal y luego viajó a Damasco para estudiar las posibilidades de acción política independentista. Allí enseñó para ganarse la vida y escribió una serie de artículos en diarios locales. 

En 1931 viajó a Beirut para dar clases de alemán en la Universidad Americana de Beirut, lo que lo contactó con la comunidad estudiantil y cultural, así como con la actividad política e ideológica libanesa. 

El 16 de noviembre de 1932 fundó el Partido Sirio Nacionalista Social, que comenzó a operar en forma clandestina, sin autorización de las autoridades francesas.

En 1933 reanudó la edición de la revista Al Mayallah en Beirut para difundir sus puntos de vista políticos. 

En junio de 1935, luego de comenzar a difundir su partido en ambientes juveniles y culturales y organizó la primera reunión pública, a pesar de la proscripción, en la cual dio un discurso acerca de la importancia de los documentos sobre las ideas del nacionalismo social sirio y los lineamientos de acción del movimiento de renacimiento del nacionalismo social que su partido propugnaba. 

Las autoridades coloniales francesas pronto descubrieron las actividades del partido y el 16 de noviembre de 1935 detuvieron a Saade y a un número de miembros del grupo, bajo la acusación de operar una agrupación clandestina y comprometer la seguridad del estado. Saade fue sentenciado a seis meses de prisión, durante los cuales escribió su obra "El nacimiento de las naciones" (editado en Damasco en 1951 y traducido al español en Buenos Aires por Jalil Chaij en 1981). Salió de la cárcel el 12 de mayo de 1936. 

Saade fue detenido por las autoridades coloniales por segunda vez el 30 de junio de 1936 (es decir pocas semanas después de su liberación) y lo liberaron nuevamente el 12 de noviembre del mismo año. Durante esta segunda detención Saade escribió la plataforma del partido.

Por tercera vez estuvo detenido entre el 9 y el 15 de marzo de 1937.

El 14 de noviembre de 1937 publicó la revista "Renacimiento", en la que criticaba la posición del Patriarca maronita y de quienes sostenían la constitución de Líbano y Siria como estados separados.

Ese año militantes del partido de Saade se enfrentan violentamente con miembros de la Falange, creada por Pierre Gemayel en Bikfaya. Saade acusaba a dicho partido de ser sectario y fascista.

El 11 de junio de 1938 inició una gira para visitar las secciones del partido en el exterior. Viajó por tierra de Beirut a Jordania y de allí a Palestina, y se reunió con militantes del partido en Amán y Haifa. Luego se dirigió a Chipre, Alemania y Brasil, volvió a Sao Paulo, donde había pasado su juventud (diciembre de 1938). 

Poco después de que Saade dejara Beirut, las autoridades francesas habían allanado la sede del partido, prohibiendo sus actividades y clausurado el periódico "El Renacimiento", y pedido la extradición del propio Saade, quien en consecuencia estuvo detenido en Brasil durante un mes.

Luego de su detención en Brasil, Saade se dirigió a la Argentina, y allí permaneció hasta mayo de 1940. En la Argentina fundó la Asociación Cultural Siria. Su exilio duraría hasta 1947 y en su curso publicó el periódico "El huracán" (الزوبعة). Luego del retiro de las tropas francesas, en 1946, intentó regresar al Líbano, pero el gobierno de la alianza conformada entre Bisharat al Juri (presidente de la república) y Riad Sulh (primer ministro) obstaculizó su retorno con fundamento en la sentencia judicial dictada en su contra durante el mandato francés. 

El 2 de marzo de 1947 Saade llegó en avión a Beirut. La sentencia en su contra fue anulada finalmente en octubre de ese año.

En 1948 Saade adhirió a la posición palestina, provocando la reacción del gobierno libanés, que prohibió las actividades del partido nacionalista sirio. 

Luego de la anulación de las elecciones parlamentarias de 1949, Saade, mortalmente enfrentado con el gobierno de Riyad Solh, organizó un intento de derrocamiento que fracasó y provocó la detención de 3000 miembros de su partido. Saade huyó a Damasco, donde tuvo buen recibimiento inicialmente por parte del gobierno de Hosni Zaím, pero luego de un mes fue arrestado y entregado a las autoridades libanesas, que lo hicieron fusilar el 8 de julio de 1949.

Ideología 
Saade proclamaba que cuando terminara el mandato francés debía fundarse un estado que abarcara los territorios que él denominaba la Siria natural o la Siria histórica, es decir las regiones que durante siglos habían sido gobernadas desde Damasco y conformaban una unidad territorial, lingüística y cultural. Más tarde consideró que Irak y Chipre debían formar parte de dicha unidad.

Se oponía fuertemente a la creación de lo que veía como múltiples estados tapón, unidades políticas minúsculas e inviables. Siria, Líbano, Palestina, Transjordania, Irak y el distrito de Alexandreta (actualmente en poder de Turquía), conformaban la Siria natural que proclamaba Saade. 

Reconocía a Siria como país árabe pero se oponía vigorosamente al panarabismo, porque no consideraba que pudiera generarse una unidad política de tal amplitud que pudiera aglutinar a todo el mundo árabe. 

Para Saade una nación no podía estar unida por razones meramente lingüísticas, religiosas o étnicas, sino más bien por razones históricas y geográficas.

Árabes cristianos
Políticos del Líbano del siglo XX
Políticos de Siria del siglo XX
Políticos de Brasil
Filósofos de Siria
Escritores de Siria del siglo XX
Escritores del Líbano del siglo XX
Escritores de Brasil
Escritores en árabe del siglo XX
Escritores en árabe de Argentina
Emigrantes sirios hacia Estados Unidos
Emigrantes sirios hacia Brasil
Emigrantes sirios hacia Argentina
Emigrantes libaneses hacia Estados Unidos
Emigrantes libaneses hacia Brasil
Emigrantes libaneses hacia Argentina
Nacionalistas de Siria
Creciente Fértil
Políglotas de Siria
Periodistas de Argentina
Ejecutados por fusilamiento
Alumnado de la Universidad Americana de Beirut
Cristianos ortodoxos de Líbano
Ortodoxos greco-antioquenos de Argentina